José Guimarães - estudante morto no período de Ditadura Militar no Brasil
José Guimarães Menegale - intelectual brasileiro
Adair José Guimarães - bispo católico brasileiro
Dirceu José Guimarães - futebolista brasileiro
Natalino José Guimarães - político e paramilitar brasileiro
José Nobre Guimarães - deputado federal do Ceará
José de Guimarães - artista plástico português

Desambiguações de antropônimos